A 2001-es UNCAF-nemzetek kupája volt a torna hatodik kiírása. A torna selejtezőjét képezte a 2002-es CONCACAF-aranykupának, amelyre végül Guatemala, Costa Rica és Salvador kvalifikálta magát. A negyedik helyezett Panama további pótselejtezőre kényszerült, ahol az ellenfél Kuba volt.

Keretek

Első csoportkör

A csoport

B csoport

Második csoportkör 

UNCAF-nemzetek kupája
Uncaf